Tony Lombardo – musicista statunitense
Tony Lombardo – montatore cinematografico statunitense